Wannenbächle ist ein Gewässername in Baden-Württemberg

 Wannenbächle (Badische Eschach), rechter Zufluss der Badischen Eschach in Niedereschach, Schwarzwald-Baar-Kreis
 Wannenbächle, linker Oberlauf des Glasklingenbachs (zum anfangs Brunnengehrnbach genannten Tannbach, zur Wieslauf) bei Langenberg, Stadt Welzheim, Rems-Murr-Kreis, Baden-WÜrttemberg
 Wannenbächle (Falkenhaldenbach), linker Zufluss des Falkenhaldenbachs zwischen Obersiggingen und Wittenhofen, Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, der in die Deggenhauser Aach mündet
 Wannenbächle (Fischbach), rechter Zufluss des Fischbachs bei Loßburg, Landkreis Freudenstadt, der über die Lauter zur Glatt (Neckar) entwässert

Siehe auch:
 Wannenbach
 Wannengraben